Ljungby församling kan syfta på:

 Ljungby församling, Kalmar-Ölands kontrakt – en församling i Växjö stift (Kalmar kommun)
 Ljungby församling, Allbo-Sunnerbo kontrakt – en församling i Växjö stift (Ljungby kommun)
 Ljungby församling, Göteborgs stift – en före detta församling i Göteborgs stift –2010

Se även
 Ljungby Maria församling – en församling i Växjö stift
 Munka Ljungby församling – en församling i Lunds stift
 Östra Ljungby församling – en församling i Lunds stift